Jemez steht für:
 Jemez, ein Indianervolk im US-Bundesstaat New Mexico
 Jemez River, ein Nebenfluss des Rio Grande im US-Bundesstaat New Mexico

Jemez ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Jemez (* 1974), russischer Autor von Kinder- und Jugend-Fantasyliteratur
 Grigori Jemez (* 1957), sowjetischer Dreispringer